Onze-Lieve-Vrouw-van-Rustkapel (Einighausen), een kapel in Einighausen in de Nederlandse gemeente Sittard-Geleen
 Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Rust, een kapel in Elen in de Belgische gemeente Dilsen-Stokkem
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Rustkapel (Heel), een kapel in Heel in de Nederlandse gemeente Maasgouw
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Rustkapel (Mildert), een kapel in Mildert in de Nederlandse gemeente Nederweert
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Rustkapel (Mopertingen), een kapel in Mopertingen in de Belgische gemeente Bilzen
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Rustkapel (Opglabbeek), een kapel in Mopertingen in de Belgische gemeente Oudsbergen
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Rustkapel (Peer), een kapel in Peer in de Belgische gemeente Peer
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Rustkapel (Rekem), een kapel in Rekem in de Belgische gemeente Lanaken
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Rustkapel (Terboekt), een kapel in Terboekt in de Belgische gemeente Genk
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Rustkapel (Thorn), een kapel in Thorn in de Nederlandse gemeente Maasgouw